Harry Ward (krikettjátékos) (1924–1993) ausztráliai krikettjátékos
Harry Ward (dartsjátékos) (*1997) angol dartsjátékos

Hasonló
Henry Ward (egyértelműsítő lap)